«И пришла любовь» () — американская комедийная мелодрама 2007 года с Ванессой Уильямс в главной роли.

Сюжет 
Джулия Дэвидсон — успешная журналистка, она добилась внушительных высот в карьере. Она одна воспитывает шестилетнего сына по имени Джейк, которого она зачала посредством зачатия донором спермы. Но когда в шесть лет Джейсон превращается в неуправляемого ребенка ей приходится смириться с мыслью что её ребенку нужен отец. Джулия разыскивает человека который был тем самым донором спермы, и находит его, и её жизнь навсегда меняется…

В ролях

Ссылки 
 
 And Then Came Love  at the Internet Movie Database

Кинокомедии США
Кинокомедии 2007 года
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США